Ольга Викторовна Рублёва (род. 28 октября 1974 года в Волгограде, СССР) — российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 2002, шестикратная чемпионка России, участница летних Олимпийских игр 1996 и 2000 годов, мастер спорта международного класса.

Биография и карьера 
Ольга Викторовна Рублёва родилась 28 октября 1974 года в Волгограде. С 1981 по 1991 год училась в средней школе № 75. По результатам вступительных экзаменов одновременно поступила в Волгоградский государственный педагогический институт на естественно-географический факультет (специальность биология и химия) и в Волгоградский государственный институт физической культуры, но из-за насыщенной спортивной карьеры сделала выбор в пользу института физической культуры, который окончила в 1996 году.

В составе национальной сборной команды выступала с 1992 по 2007 год. Выигрывала отдельные этапы «Золотой лиги IAAF».

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 Ольга Рублёва на сайте IAAF

Прыгуны в длину России
Прыгуны тройным России
Легкоатлеты Волгограда
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Выпускники Волгоградской академии физической культуры